Tycho Jessen er navnet på flere personer:

 Tycho Jessen (officer) (1799-1857) – dansk officer
 Tycho Jessen (maler) (1870-1921) – dansk maler (Tycho Carl Wilhelm Jessen), sønnesøn af den foregående